Bistum Córdoba steht für:
Bistum Córdoba (Mexiko)
Bistum Córdoba (Spanien)
Erzbistum Córdoba